El término Hajime puede referirse a:

 Hajime no Ippo, un manga sobre boxeo. 
 Hajime Kanzaka, un diseñador de videojuegos.
 Hajime Wakai, un escritor de novelas y mangas.